Volante – organo meccanico di forma circolare che serve per imprimere manualmente un movimento rotatorio ad un asse
 Volante – termine utilizzato in araldica per indicare ciò che vola e indicarne la direzione blasonica
 Volante – vettura di servizio della Polizia di Stato appartenente al reparto "Squadra volante"

Pagine correlate
 Volo (disambigua)